Antonini Čulina – calciatore croato
Jason Čulina – calciatore australiano di origini croate